Pristavica je ime več naselij v Sloveniji:

 Pristavica, občina Rogaška Slatina
 Pristavica, občina Šentjernej